Urbar – comune del circondario di Mayen-Coblenza (Renania-Palatinato)
 Urbar – comune del circondario del Reno-Hunsrück (Renania-Palatinato)